100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Eliminacje i półfinały odbyły się 18 lipca, a finał 19 lipca 1976 roku.

Mistrzynią olimpijską została reprezentantka NRD Kornelia Ender, która ustanowiła nowy rekord świata (55,65). Srebrny medal zdobyła jej rodaczka Petra Priemer (56,49), a brąz wywalczyła Holenderka Enith Brigitha (56,65).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

K